Entertaining Mr Sloane ist der Originaltitel folgender Werke:
 Seid nett zu Mr. Sloane, Schauspiel in drei Akten des Dramatikers Joe Orton (1964)
 Seid nett zu Mr. Sloane (Film), britisch-österreichischer Spielfilm von Douglas Hickox (1970)